Паулу Энрике Родригеш Кабрал (; родился 23 октября 1996 года в Фенайш-да-Луш, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Пенафиел». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Паулу Энрике — воспитанник клубов «Маритиму» и «Санта-Клара». 27 июля 2013 года в поединке Кубка португальской лиги против «Фаренсе» дебютировал за освноной составе команды. 11 августа в матче против «Шавеша» игрок дебютировал в Сегунда лиге. 29 января 2014 года в поединке против дублёров столичного «Спортинга» Паулу Энрике забил свой первый гол за «Санта-Клару».

Летом 2015 года перешёл в «Пасуш де Феррейра». 3 апреля 2016 года в матче против «Эшторил-Прая» дебютировал в Сангриш лиге. 17 апреля в поединке против «Униан Мадейра» забил свой первый гол за «Пасуш де Феррейра».

Международная карьера 
В 2016 году Энрике в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матче против команды Алжира.

Примечания

Ссылки 
 Stats and profile at LPFP 
 National team data 

Футболисты Португалии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Санта-Клара»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Пенафиел»